Maria Kulik (ur. 1938) – polityk, posłanka na Sejm PRL
 Maria Kulik (ur. 1948) – bibliotekarka, prezes Polskiej Sekcji IBBY